Кубок Азии 1988 — футбольный турнир среди азиатских сборных. Это девятый по счету Кубок Азии. Финальный турнир проходил в Катаре со 2 декабря по 18 декабря 1988 года. В финальном матче, который проходил в Дохе, Саудовская Аравия победила сборную Республики Корея.

Отборочный турнир

Группа 1 

  и  получили путёвки в финальный турнир.

Группа 2 

  и  получили путёвки в финальный турнир.

Группа 3 

  и  получили путёвки в финальный турнир.

Группа 4 

  и  получили путёвки в финальный турнир.

Обладатели путёвок 
  получил путёвку автоматически, как хозяин чемпионата.
  получила путёвку автоматически, как действующий чемпион.

Финальный турнир

Составы команд

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Призы 
Лучший игрок
  Ким Джу Сон

Лучший бомбардир
  Ли Тхэ Хо — 3 мяча

Лучший вратарь
  Чжан Хикан

Примечания

Ссылки 
 Статистика Кубка Азии 1988 на RSSSF

Кубки Азии по футболу
Футбол в Азии в 1988 году
Декабрь 1988 года
Спорт в Катаре в 1988 году
Международные соревнования по футболу в Катаре